Amerikai Egyesült Államok
 Drumheller (Washington)

 Kanada
 Drumheller (Alberta)

Nevek
 Drumheller, családnév